Нандурбар ():

 Нандурбар — город в штате Махараштра, Индия.
 Нандурбар — округ в штате Махараштра, Индия.